Caillaud est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Aristide Caillaud (1902-1990), peintre français ;
 Dominique Caillaud (né en 1946), homme politique français ;
 Gérard Caillaud (1946-2023), comédien et metteur en scène français ;
 Michel Caillaud (né en 1957), problémiste d'échec français ;
 Paul Caillaud (1917-2008), homme politique français ;
 René Caillaud (1891-1981), homme politique français, sénateur, député.

Voir aussi 
Variante orthographique :
 Frédéric Cailliaud, explorateur français (1787-1869).

Patronyme français